Crypt 1996-2002' est la réédition des deux premiers albums (Feuer Tanz System sorti en 1998 et Disco Flesh : Warp 99 sorti en 2001) avec 13 titres bonus supplémentaires (inédits et lives). Cet album est sorti en 2005.

 Liste des morceaux 

CD1 :
 Radio Jazz 99 (let's build) a station in space Sexy Suck my TV Blast off siddharta junkie No one to talk with Atomic alarm broadcast Night of the hunter Enter me now Criminal Old brother left hand Night-club Enter me now Night-club Elvis died for you Sexystem Old brother left hand Blast off siddharta junkieCD2 :
 Dispossessed Flower Air tribe I like it Eye sex dance Nothingness station Death by water Slow motion demonstration Ceux qui vivent vivent des morts Mecanibal Endzeit banh bao Totentranz Sexystem Suck my TV Lucifer burger 666% fat''

Album de Punish Yourself
Album musical sorti en 2005